Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2005 je potekalo od 14. do 24. aprila v mestih České Budějovice in Plzeň, Češka. Prvenstvo so osvojile ZDA, ki so v finalu odpravile Kanado 5-1. Švedska je v boju za tretje mesto premagala Češko 4-2.

Tekme so igrali v dvorani Budvar Arena v mestu České Budějoviceu ter v dvorani ČEZ Aréna v Plzeňu.

Skupinski del

Skupina A

Skupina B

Skupina za obstanek

Pomni: Naslednji dve tekmi iz skupinskega dela se štejeta tudi v skupini za obstanek:
15. april 2005:  1-3 
15. april 2005:  3–1

Končnica

Drevo končnice

Končna lestvica in statistika

Končna lestvica

 in  sta izpadli v Divizijo I za Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2006.

Vodilni strelci

Vodilni vratarji
(Tisti, ki so odigrali najmanj 60 minut.)

Zunanje povezave
Uradni rezultati in statistika prvenstva iz IIHF:
Prvenstvo
Divizija I - skupina A
Divizija I - skupina B
Divizija II - skupina A
Divizija II - skupina B
Divizija III

2005 v hokeju na ledu
Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let
Športne prireditve na Češkem